Баньцзи (, пиньинь 斑嵴龍 — читается как «баньцзи», что означает «полосатый гребень») — род хищных ящеротазовых динозавров из семейства овирапторид, живших в конце мелового периода (примерно 70,6—66,043 млн лет назад) на территории нынешней провинции Цзянси в Китае. Включает в себя единственный вид — Banji long.

Описан в 2010 году палеонтологами Сюй Сином (Xu Xing) и Фэн-Лю Ханем (Feng-Lu Han) по частичной кости черепа и нижней челюсти. Образец был передан в дар китайскому Институту палеонтологии позвоночных и палеоантропологии любителем-коллекционером, который нашёл ископаемые в районе города Ганьчжоу. Тщательное изучение опалубки черепа показывает, что окаменелости относятся к формации Nanxiong, к границе конца мелового периода и начала палеогена. Название Banji long образовано от китайских слов, и буквально означает «длинный гребень дракона».

Название Banji long полностью образовано от китайских слов. Родовое имя состоит из «ban» и «ji» — что в переводе означает «полосатый гребень». Видовое имя «long» на китайском означает дракон, эквивалент латинскому «saurus». Видовое имя дано для чтения в тандеме с родовым, и вместе означает «дракон с полосатым гребнем».

Примечания 

Фоссилии, описанные в 2010 году
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Овирапториды
Таксоны, описанные Сюй Сином